Gordon Lester McFarlane (né le  à Snow Lake dans le Manitoba au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur ou d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
.
| 1918-1919|| Victorias d'Edmonton || High-AB|| || || || || || || || || || 
|-
| 1919-1920|| Columbus Club de Calgary || Big-4|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|- 
| 1920-1921|| Fourex de Calgary || CCSHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1921-1922|| Fourex de Calgary|| CCSHL|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1922-1923|| Fourex de Calgary|| CCSHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1923-1924|| Metropolitans de Seattle|| PCHA|| 28|| 4|| 1|| 5|| 36|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|- 
| 1924-1925|| Maroons de Vancouver || WCHL|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1924-1925|| Tigers de Calgary|| WCHL|| 21|| 6|| 1|| 7|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1925-1926|| Tigers de Calgary|| WHL|| 27|| 6|| 1|| 7|| 22|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 1926-1927 || Indians de Springfield|| Can-Am|| 23|| 5|| 0|| 5|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1927-1928|| Millionnaires de Kitchener || Can-Pro|| 38|| 12|| 3|| 15|| 82|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|- 
| 1928-1929|| Flying Dutchmen de Kitchener|| Can-Pro|| 42|| 7|| 10|| 17|| 102|| 6|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 1929-1930|| Indians de Cleveland || LIH|| 42|| 9|| 7|| 16|| 97|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 1930-1931|| Indians de Cleveland||  LIH|| 48|| 5|| 9|| 14|| 95|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1931-1932|| Indians de Cleveland||  LIH|| 26|| 5|| 5|| 10|| 44|| || || || || 
|- 
| 1932-1933|| Indians de Cleveland ||  LIH|| 40|| 5|| 7|| 12|| 53|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| Buckaroos de PortlandLions de Vancouver|| NWHL|| 18|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|- 
| 1934-1935|| Lions de VancouverTigers de Calgary|| NWHL|| 28|| 8|| 5|| 13|| 35|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1934-1935|| Lions de Vancouver || NWHL|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|- 
| 1935-1936|| Tigers de Calgary|| NWHL|| 40|| 11|| 10|| 21|| 37|| || || || || 
|- 
| 1937-1938|| Rangers de Calgary || ASHL || 26|| 9|| 16|| 25|| 37 || 6|| 2|| 1|| 3|| 10

| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1901
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
Joueur des Indians de Cleveland (LIH)
Joueur des Buckaroos de Portland
Joueur des Metropolitans de Seattle
Attaquant de hockey sur glace
Décès en mars 1987
Décès à 85 ans